Dikromat kan avse:

 Dikromat - salt av dikromsyra, se kromat
 Dikromat (färgseende) - person med dikromatism; en typ av färgblindhet